Кодак:

 Eastman Kodak — компания-производитель фотооборудования (основатель компании ввёл слово «кодак» в общедоступный словарь).
 Кодак — киноконцертный зал в Лос-Анджелесе.

Топоним 
 Кодак — польская крепость на Днепре.
 Кодак — село Ордо-Василевского сельсовета (Софиевский район Днепропетровской области, Украина).

Фамилия 
 Кодак, Юрий (1916—1991) — канадский архитектор и скульптор, сын писателя С. Васильченко.

См. также 
 Кодаки — село, Васильковский район, Киевская область, Украина.